Termin -{p-hidroksibenzoatna hidroksilaza}- ima više značenja.

 4-Hidroksibenzoat 3-monooksigenaza
 Benzoat 4-monooksigenaza